

Patronyme 
 Catherine de Watteville ou Katharina Franziska von Wattenwyl (1645-1714), aristocrate bernoise et espionne de Louis XIV
 Niklaus Rudolf von Wattenwyl (1760-1832), personnalité politique et militaire suisse
 Karl Brunner von Wattenwyl (1823-1914), naturaliste, physicien, géologue et entomologiste suisse

Toponyme 
Wattenwil, commune suisse du canton de Berne

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme